Upshaw ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Upshaw (1942–1995), US-amerikanischer Baseballspieler
 Courtney Upshaw (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Dawn Upshaw (* 1960), US-amerikanische Sängerin (Sopran)
 Gene Upshaw (1945–2008), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Funktionär
 Grace Upshaw (* 1975), US-amerikanische Leichtathletin
 Marvin Upshaw (* 1946), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Orin Upshaw (1874–1937), US-amerikanischer Tauzieher
 Reggie Upshaw (* 1995), US-amerikanischer Basketballspieler
 William D. Upshaw (1866–1952), US-amerikanischer Politiker
 Willie Upshaw (* 1957), US-amerikanischer Baseballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Upshaw (Alabama)
 Upshaw (Virginia)